Osoby o tym nazwisku:
 Benedykt Licznerski – polski inżynier łączności
 Łukasz Licznerski – polski szachista
 Piotr Licznerski – polski wioślarz
 Zenon Licznerski – polski lekkoatleta